Mutki (district), een district van de Turkse provincie Bitlis
Mutki (stad), de hoofdplaats van het district

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing